Jim Marshall (fotograaf), Amerikaans muziekfotograaf
 Jim Marshall (ondernemer), Brits ondernemer, pionier in de ontwikkeling van gitaarversterkers
 Jim Marshall (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus, zetelde in het Huis van Afgevaardigden